La Flagellation du Christ (Cimabue), tableau de Cimabue (vers 1280)
 La Flagellation du Christ (Piero della Francesca), tableau de Piero della Francesca (1455).
 La Flagellation du Christ (Le Caravage), tableau du Caravage (1607).
 La Flagellation du Christ (Maître JG), gravure du Maître JG ().

Voir aussi 
 La Flagellation, gravure du Maître JG (1526).
 Flagellation de Jésus, scène de la passion du Christ.